Эмильен Жаклен (; ) — французский биатлонист, дважды серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в смешанной и классической эстафетах, четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион мира среди юношей до 21 года, победитель и призёр этапов Кубка мира по биатлону.

Карьера 
В 2011 году Жаклен занялся биатлоном в возрасте 16 лет, а в сезоне 2014/2015 принял участие в международных соревнованиях  на чемпионате мира среди юниоров 2015 годов,  где в Раубичах Эмильен завоевал бронзовую медаль в эстафете 4×7,5 км в категории до 21 года. А на чемпионате мира среди юниоров 2017 года в Осрблье француз выиграл две золотые медали: в спринте и гонке преследования в старшей категории.

В декабре 2017 года Жаклен дебютировал в Кубке мира на этапе в Эстерсунде. На втором этапе в австрийском Хохфильцене спортсмен в составе французской эстафетной команды завоевал третье место — это его первый подиум в Кубке мира.

4 декабря 2019 года на этапе Кубка мира в Эстерсунде занял 4-е место в индивидуальной гонке — высшее достижение в личных гонках на этапах Кубка мира. При этом Жаклен уступил только трём соотечественникам — Мартену Фуркаду, Симону Детьё и Кантену Фийону-Майе. На втором этапе в Австрии, в гонке преследования француз занял третье место - это первый его подиум в карьере.  

10 января 2020 года в спринте на этапе кубка мира в Оберхофе (Германия) финишировал на втором месте с одним промахом, проиграв только соотечественнику Мартену Фуркаду.

На чемпионате мира 2020 года в Антерсельве завоевал четыре медали — два золота в преследовании и мужской эстафете и две бронзы в сингл-миксте и масс-старте. На чемпионате мира 2021 года в Поклюке выиграл бронзу в спринте. В гонке преследования не допустил ни одного промаха и уверенно завоевал золото в этой дисциплине на втором чемпионате мира подряд.

На XXIV зимних Олимпийских играх в феврале 2022 года в Пекине, Эмильен в первый день соревнований в составе смешанной эстафетной команды Франции завоевал олимпийскую серебряную медаль, также серебро завоевал и в классической эстафете.

Подиумы в личных гонках

Результаты на Чемпионатах мира

Результаты на Олимпийских играх

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания 

Биатлонисты Франции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону